Duminitschi (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Duminitschi (Kaluga), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kaluga
 Duminitschi (Kaluga, Dorf), Dorf in der Oblast Kaluga
 Duminitschi (Kaliningrad), ländliche Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Giggarn, 1938–1946 Girren, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)